ISSD steht für
 Sialinsäure-Speicherkrankheit

iSSD:
 integrierte Solid State Disk, siehe Solid-State-Drive

Abkürzung